Конрад Анзорге (; 15 октября 1862, Бухвальд близ Либау, королевство Пруссия — 13 февраля 1930, Берлин) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Окончив гимназию в Ландесхуте, в 1880—1882 гг. учился в Лейпцигской консерватории, затем в Веймаре у Ференца Листа, сопровождал его в Рим. В 1887 г. выехал в Северную Америку, где с большим успехом выступал как пианист. С 1893 жил в Веймаре, с 1895 г. — в Берлине. К этому времени относятся его первые вокальные произведения на стихи современных поэтов Штефана Георге, , Станислава Пшибышевского. В 1898—1903 гг. преподавал фортепиано в Консерватории Клиндворта-Шарвенки в Берлине, гастролировал в Германии и Европе, в 1906 г. — в Южной Америке.

В 1910—1925 гг. проводил летние мастер-классы в Кёнигсбергской консерватории (позднее там же преподавал фортепиано его сын, пианист Иоахим Анзорге), с 1913 г. — профессор. С 1919 г. принял класс фортепиано в Консерватории Клиндворта-Шарвенки; с 1920 г. — руководитель фортепианного мастер-класса в Немецкой академии музыки в Праге. Среди его учеников, в частности, Эдуард Эрдман , Алиса Херц-Зоммер , Теофил Деметриеску.

Могила Конрада Анзорге находится на государственном кладбище Хеерштрассе в Берлине-Вестенде . До 2013 года могила входила  в список почетных захоронений города Берлина .

Семья 
Отец — Пауль Анзорге (; 1836—1884), продавец; мать — Анна Айтрих (; 1840—1881).

Жена (с 14.7.1891) — Маргарета (; 1872—1944), пианистка; дочь Альберта Вегелина (; 1841—1888) и Софи Клосс (; 1847—1892).

Дети:
 сын — Иоахим (1893—1947), пианист;
 сын, две дочери.

Творчество 
Будучи признанным виртуозом, всегда боролся с «виртуозностью» и погоней за эффектами. Его исполнение отличалось одухотворенностью, особенное восхищение вызывало исполнение произведений Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена и Листа.

Среди его сочинений — более 100 песен, камерные и оркестровые произведения и др. Отмечается стилистическая принадлежность его работ периоду экспрессионизма.

Избранные сочинения 

для голоса
 более 100 песен
 реквием для мужского хора, тенора и оркестра op. 25
для фортепиано
 три сонаты (op. 1, 21, 23)
 Мечты (, op. 8, 3, 27)
 баллада op. 4
 вальс-экспромт op. 6
камерная музыка
 два струнных квартета (op. 13, 20)
 струнный секстет op. 9
 соната для виолончели и фортепиано op. 24
для оркестра
 симфония «Орфей» op. 5
 концерт для фортепиано op. 28
 оркестровое произведение с текстом Фридриха Гёльдерлина.

Интересные факты 
В 1903—1911 гг. в Вене функционировало Общество искусств и культуры имени Анзорге (), основанное музыкальным критиком Паулем Штефаном и писателем . Присвоение Обществу имени Конрада Анзорге было обусловлено его широко известной приверженностью современной музыке и литературе. В 1911 г. Общество вошло в состав Академического союза искусств и литературы ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Ученики Листа
Академические музыканты Германии
Преподаватели Консерватории Клиндворта — Шарвенки
Похороненные на кладбище Хеерштрассе